Bandungharjo (Donorojo)
 Bandungharjo (Toroh)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing